Башча се може односити на:
 Башта
 Башча (Рожаје), насеље у општини Рожаје, Црна Гора
 Башча (Милићи), насеље у општини Милићи, Република Српска, Босна и Херцеговина